Амплијасион Сан Мигел има више значења:

 Амплијасион Сан Мигел (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Амплијасион Сан Мигел (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику